Okręgi Rumunii – jednostki podziału terytorialnego Rumunii podczas 20-lecia międzywojennego.

Podział 1925 – 1938 
Rumunia w latach 1925 – 1938 dzieliła się na 71 okręgów. Poniższa lista przedstawia je w kolejności alfabetycznej.

Podział 1938–1940 

W latach 1938–1940 Rumunia była podzielona na 10 regionów (Ținutul), skupiających po kilka dotychczasowych okręgów:

 Ardżesz (Bukareszt)
 Keresz (Kluż)
 Dunaj (Gałacz)
 Jiu (Krajowa)
 Morze (Konstanca)
 Marusza (Alba Iulia)
 Dniestr (Kiszyniów)
 Prut (Jassy)
 Suczawa (Czerniowce)
 Temesz (Timișoara)

Zobacz też 

 okręgi w Rumunii

 
Rumunia w XX wieku